Cerro La Mota puede referirse a:

Geografía

México 

 Área Natural Protegida Cerro La Mota 
 Cerro La Mota Grande 
 Cerro La Mota (Buenaventura, Chihuahua) 
 Cerro La Mota (Arteaga, Coahuila) 
 Cerro La Mota (Casas Grandes, Chihuahua) 
 Cerro La Mota (Madera, Chihuahua) 
 Cerro La Mota (Ocampo, Coahuila) 
 Cerro La Mota (Zacatecas)